Il doppio del torneo di tennis Contrexéville Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jérôme Hanquez e Régis Lavergne che hanno battuto in finale Rodolphe Gilbert e Stéphane Huet 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Joan Balcells /  Eyal Ran (semifinali)
 Álex López Morón /  Eduardo Nicolás (primo turno)

 Edwin Kempes /  Cristiano Testa (primo turno)
 Francisco Cabello /  Francisco Costa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 1999